Андраш Немет (; ) — венгерский футболист, нападающий клуба «Гамбург» и сборной Венгрии.

Немет родился в ЮАР в семье венгра и южноафриканки.

Клубная карьера 
Немет — воспитанник клубов «Кубала Академия» и бельгийских «Спортинг Хасселт» и «Генк». В 2020 году он был включён в заявку на сезон последних. Для получения игровой практики в том же году Немет был отдан в аренду в «Ломмел». 8 февраля в матче против «Ауд-Хеверле Лёвен» он дебютировал во Втором дивизионе Бельгии. По окончании аренды Немет вернулся в «Генк». 16 января 2022 года в матче против «Беерсхота» он дебютировал в Жюпиле лиге. В этом же поединке Андраш забил свой первый гол за «Генк». 

27 января Андраш Немет подписал контракт с немецким клубом «Гамбург» на 3,5 года.

Международная карьера 
В 2019 году в составе юношеской сборной Венгрии Немет принял участие в юношеском чемпионате Европы в Ирландии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Испании, Португалии, Исландии, России и Бельгии. В поединках против россиян и исландцев Андраш забил три мяча.

В том же году Немет принял участие в юношеском чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против команд Нигерии, Австралии и Эквадора. В поединке против эквадорцев Андраш сделал «дубль».

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ломмел»
Игроки ФК «Генк»